Шойгу — тувинское личное имя, а также фамилия.

Известные носители 
 Шойгу, Ксения Сергеевна (род. 1991) — российский спортсмен–триатлонист и спортивный функционер, президент Федерации триатлона России.
 Шойгу, Кужугет Сереевич (1921—2010) — советский партийно-государственный деятель, редактор, фамилия при рождении Кужугет.
 Шойгу, Лариса Кужугетовна (1953—2021) — депутат Государственной думы.
 Шойгу, Сергей Кужугетович (род. 1955) — советский и российский государственный деятель, министр обороны Российской Федерации.
 Шойгу, Юлия Сергеевна (род. 1977) — директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

См. также 
 Кужугет